Sinni kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fiume Sinni, vattendrag, 
 Sinni (ort i Italien), Kalabrien, Provincia di Cosenza,

Sydkorea 

 Sinni-myeon, socken i Chungju, Norra Chungcheong, 

Robotskapade Italienförgreningar